La cimasa (o cima, sima, cimacio) è una modanatura curva e sporgente, a forma di sguscio o di gola. 

Nell'architettura greca o romana prendeva il nome di sima e costituiva la parte terminale della cornice (con una modanatura a "gola diritta"), spesso fornita di fori per lo scarico dell'acqua piovana dai tetti (gocciolatoi), generalmente decorati con teste di leone (a protome leonina). La sima è talora ornata con palmette o altri elementi decorativi. 

Nell'uso più generale si intende quel complesso di modanature che serve a coronare un elemento architettonico, come una balaustra o una mensola, come sinonimo del termine "coronamento".

Nella pittura, la cimasa è un elemento di coronamento di una tavola principale (scomparto di polittico, croce sagomata, ecc.).

Bibliografia 

Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, Storia dell'arte italiana, Electa-Bruno Mondadori, Milano 1990

Altri progetti 

Elementi architettonici decorativi